Анклавы открытого моря — части морских пространств, удалённые более чем на 200 морских миль от побережья и полностью окружённые экономической зоной одного или нескольких государств. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других международных договорах этот термин не используется, но существование такого понятия признаётся в доктрине международного права.

Ссылки

Примечания 

Морские термины
Морское право
Географические термины